Sapruddja (ukrainisch ; russische Entsprechung Saprudje/Запрудье) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:

 Sapruddja (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj
 Sapruddja (Rokytne, Kiew), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne